Sōtō (zen), een stroming binnen het Zen
Sōtō (pagode), een Japanse houten pagode

Zie ook doorverwijspagina:
 Soto